Wespach ist ein geographischer Name:
 Wespach, frühere Namensform des Weilers Wesbach (Egg an der Günz), Gemeinde Egg an der Günz, Landkreis Unterallgäu, Bayern
 Wespach (Salem), Einzelhaus im Gemeindeteil Neufrach von Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg; ehemals Armenhaus
 Wespach (Linzer Aach) oder Wespachbach, linker Zufluss der hier auf ihrem Unterlauf Seefelder Aach genannten Linzer Aach bei Unterstenweiler, Gemeinde Salem, Bodenseekreis, Baden-Württemberg

Wespach ist ein Familienname und Familiennamenbestandteil:
 Wespach (Adelsgeschlecht), Allgäuer Rittergeschlecht
 Stoll zu Wespach, Memminger Adelsfamilie
 Friedrich von Stoll zu Wespach, ehemaliger Memminger Bürgermeister

Siehe auch:
 Wesbach